Alexis (Illinois), een plaats in Illinois
 Alexis (strip), een stripreeks

Voornaam
 Alexis is ook een veelgebruikte voornaam